Oleksandr Nedovjesov e Gonçalo Oliveira erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Yuki Bhambri e Saketh Myneni hanno sconfitto Roman Jebavý e Andrej Martin con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (semifinale)
  Roman Jebavý /  Andrej Martin (finale)

  Denys Molčanov  /  Franko Škugor (quarti di finale) 
  Fabian Fallert /  Luis David Martínez (primo turno)

Wildcard 

  Adam Jurajda /  Daniel Siniakov (primo turno)

  Vít Kopřiva /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Czech Open 2022